Marko Skender (ur. 9 lipca 2001 r. Rijece) – chorwacki biegacz narciarski, zawodnik klubu TSK Ravnogorac.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Marko Skender pojawił się 4 grudnia 2015 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w austriackiej miejscowości Seefeld in Tirol, gdzie uplasował się na 87. miejscu w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 21 grudnia 2019 roku w Planicy, gdzie zajął 72. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Jego siostra Gabrijela również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Chorwaccy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Rijece
Urodzeni w 2001